Tex-Mex – termine per descrivere la cucina regionale statunitense che si unisce con le creazioni culinarie messicane

Musica 
 Tex-Mex – genere musicale
 Tex-Mex – album di Freddy Fender del 1979
 Tex-Mex – singolo di Mina e Ivano Fossati del 2019

Altro 
 Tex-Mex – società ferroviaria statunitense